Экономи́ческие отноше́ния — объективно складывающиеся отношения между людьми при производстве, распределении, обмене и потреблении благ.

Обычно каждый экономический агент постоянно и одновременно вступает во множество экономических отношений. Об устойчивых экономических отношениях можно говорить тогда, когда экономические агенты вступают в них периодически.

В добровольные экономические отношения обычно вступают исходя из мотивов выгоды. Такие отношения могут закрепляться договорами.

Мотив выгоды или экономический эгоизм — объективное желание экономической выгоды, присущее каждому экономическому агенту. Такой эгоизм, по сути, есть тем же психологическим эгоизмом, но лишь конкретизирует материальный характер желания.

Как основа торговли (обмена) данный термин впервые ввёл в оборот классик политэкономии Адам Смит, который в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) писал: «…дай то, что нужно мне, и я дам то, что нужно тебе…». Взаимный обмен и взаимная выгода — результат, мотивационной причиной которых выступает именно желание совершить этот обмен и получить предположительную выгоду.

Американские исследователи Р. Строуп и Д. Гвартни в своей книге «Азбука экономики» указывают, что рыночная экономика — это экономика мотивов и управление такой экономикой, соответственно, подразумевает целевое влияние на мотивы экономических агентов.

В свободном экономическом обществе позитивные последствия проявления экономического эгоизма (свободная торговля и конкуренция, частная собственность) могут компенсироваться негативными (неравномерное распределение национального экономического дохода, нарастание социального неравенства и напряжения).

Классификация экономических отношений 
Экономические отношения по социальному признаку подразделяются на:
 социально-экономические отношения или производственные отношения;
 технико-экономические отношения;
 организационно-экономические;

Примечания 

Отношения